Муха́ррак, Эль-Мухаррак () — второй по величине город Бахрейна. До 1923 года являлся столицей страны.

Общая информация 
Расположен на одноимённом острове, на северо-востоке страны. Имеется традиционный арабский рынок (сук). Мухаррак служит штаб-квартирой авиакомпании Gulf Air, кроме того, здесь базируется футбольная команда «Аль-Мухаррак». К городу прилегает искусственный архипелаг Амвадж, на котором находится множество вилл и других зданий, проживают около 10 тысяч человек.

Климат

Население 
Население по данным переписи 2001 года составляет 91 307 человек.

См. также 
 Арад (Бахрейн)
 Крепость Арад

Примечания 

 
Бывшие столицы